Korenjak steht für:
 Korenjak (Maruševec), eine Siedlung von Maruševec, Gespanschaft Varaždin, Kroatien
 Martin Korenjak (* 1971), österreichischer Altphilologe